Konečný (konečná, konečné) může znamenat:

Matematika 
 Konečný automat
 Filtr s konečnou impulzní odezvou
 Konečný jazyk
 Konečná křivka
 Konečná limita
 Konečná množina
Čebyševova nerovnost pro konečné součty
 Konečné těleso

Historie 
 Konečné řešení české otázky
 Konečné řešení židovské otázky

Doprava 
 Konečná stanice

Místní název 
 Konečná (Bílá), horská osada v Moravskoslezských Beskydech

Příjmení 

Příjmení Konečný či Konečná mělo v roce 2011 v Česku 13 772 osob, patří tedy mezi častá příjmení. Je rozšířeno především na Moravě. Původně šlo o přezdívku obyvatele žijícího na konci vesnice.

Známí nositelé tohoto příjmení:

 Alice Konečná (* 1987) – česká zpěvačka
 Alois Konečný (1858–1923) – český a československý politik
 Bohumil Konečný (1918–1990) – český ilustrátor a grafik
 Dana Konečná (* 1931) – česká lingvistka
Daniel Konečný – rodné jméno Dana Nekonečného
 Emil Konečný (1916–2005) – český herec
 František Konečný (1936–2017) – český politik, senátor a člen ODS
 František Konečný (voják) (1918–2006) – československý důstojník, příslušník odboje
 Jakub Konečný, více osobností
 Jan Konečný, více osobností
 Jaromír Konečný (* 1956) – německy píšící český spisovatel a vědec
 Jaroslav Konečný – více osob
 Jindřich Konečný (1940–2009) – český básník a disident, československý politik, poslanec FS za OF po sametové revoluci
 Josef Konečný, více osobností
 Karel Konečný (* 1965) – český historik
 Kateřina Konečná (* 1981) – česká politička, poslankyně PSP za KSČM
 Lukáš Konečný (* 1978) – český boxer
 Martin Konečný, více osobností
 Matouš Konečný (1569–1622) – kněz a biskup Jednoty bratrské, správce mladoboleslavské bratrské diecéze a literát
 Michal Konečný, více osobností
Milan Konečný (* 1948) – kartograf, profesor
 Pavel Konečný (* 1954) – český organizátor sci-fi komunity, politik, poslanec FS za HSD-SMS a ODS
 Pavel Konečný (cyklista) – československý cyklista, vítěz závodu Okolo Slovenska 1966
 Petr Konečný (* 1972) – český lékař, pedagog, vědec a výzkumník
 Robert Konečný (1906–1981) – český filozof, psycholog, pedagog a literát
 Roman Konečný (* 1983) – slovenský fotbalista
 Rudolf Konečný (1856–1928) – český stavební inženýr a stavební podnikatel
 Tomáš Konečný (* 1973) – český sportovec, cyklista
 Vlastibor Konečný (* 1957) – český sportovec, cyklista
 Zdeněk Konečný, více osobností

Jiné pravopisné varianty 
 Feliks Koneczny (1862–1949) – polský historik
 Anny Konetzni (Koneczny, 1902–1968) – rakouská pěvkyně
 Hilde Konetzni (Koneczny, 1905–1980) – rakouská pěvkyně, sestra Anny
Robert Konieczny (* 1969) – polský architekt

Umění 
 Konečná (Star Trek: Enterprise)
 Konečná (film)

Reference 

Rozcestníky - příjmení